Peter Kehl ist der Name folgender Personen:

* Peter Kehl (Manager) (1935–2022), deutscher Eisenhüttenkundler und Manager
 Peter Kehl (Radsportler) (* 1957), deutscher Radsportler
 Peter Kehl (Politiker) (* 1976), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (FDP), MdL